Khasi steht für:

 Khasi, indigenes Volk im Bundesstaat Meghalaya, Nordostindien
 Khasi (Sprache), indigene Sprache der Khasi, eine Mon-Khmer-Sprache
 Khasi, offiziell anerkannte Religion in Indien, siehe Khasi #Niam Khasi
 Khasi-Berge, 1996 m, Gebirge in Meghalaya, Nordostindien